DRF, akronymet henviser til flere artikler:

 Dansk Reklame Film – Virksomhed, der sælger og distribuerer biografreklame.

 Danmarks Rejsebureau Forening – brancheforening for rejsebureauerne i Danmark.
 Daily Racing Form – en amerikansk avis grundlagt i 1894 omhandlende statistik om heste.
 Die Rote Fahne – en tysk avis.